Alan White kan syfta på:
Alan White (trumslagare i Oasis) (född 1972)
Alan White (trumslagare i Yes) (1949–2022)